Powys bezeichnet

 Powys, walisische Unitary Authority
 Königreich Powys, mittelalterliches walisisches Königreich

 John Cowper Powys (1872–1963), walisischer Schriftsteller
 Llewelyn Powys (1884–1939), britischer Autor
Theodore Francis Powys (T. F. Powys) (1875–1953), britischer Schriftsteller
 Thomas Powys, 4. Baron Lilford (1833–1896), Ornithologe

Siehe auch:
 Powis